Бегин — многозначный термин. 

Персоналии
 Бегин, Бени (род. 1943) — израильский учёный-геолог и государственный деятель.
 Бегин, Виктор Иванович (род. 1948) — председатель Гурьевского облисполкома (1990—1992).
 Бегин, Менахем (1913—1992) — израильский политик.

Прочее
 Бегин — член мужской светской религиозно-благотворительной общины бегинов (XIII-сер. XV века); член женской общины — бегинка.
 Бегин — латиноамериканский танец.
 Шоссе Бегин — автомагистраль в Тель-Авиве, названная в честь Менахема Бегина.

См. также 
 Беген